Хуанакатлан има више значења:

 Хуанакатлан (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Хуанакатлан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Хуанакатлан (Хуанакатлан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хуанакатлан (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хуанакатлан (Тенамастлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хуанакатлан (Темаскалсинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику